§ 148 StGB bezeichnet

 Wertzeichenfälschung, einen Tatbestand im deutschen Strafgesetzbuch
 Zechprellerei, einen Tatbestand im österreichischen Strafgesetzbuch
 Gewerbsmässiger Betrug, einen Tatbestand im liechtensteinischen Strafgesetzbuch